

Луїсвілл — найбільше місто штату Кентуккі та адміністративний центр округу Джефферсон
 Луїсвілл — містечко в окрузі Барбур, штат Алабама
 Луїсвілл — місто, штат Колорадо
 Луїсвілл — місто, штат Джорджія
 Луїсвілл — місто, штат Канзас
 Луїсвілл — місто, штат Міссісіпі
 Луїсвілл — місто, штат Небраска
 Луїсвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Луїсвілл — місто, штат Огайо
 Луїсвілл — місто, штат Теннессі
 Луїсвілл — селище, штат Іллінойс